Rudolf Lang (1880–1940), pułkownik Wojska Polskiego, dowódca 24 Pułku Ułanów, ofiara zbrodni katyńskiej
 Rudolf Lang, pułkownik niemieckiego Wehrmachtu, dowódca 3 Dywizji Pancernej
 Rudolf Lang, porucznik niemiecki, dowódca Jagdstaffel 11, Jagdstaffel 28